Il singolare del torneo di tennis Kobstaedernes ATP Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michaël Llodra che ha battuto in finale Raemon Sluiter 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Raemon Sluiter (finale)
 Dick Norman (quarti di finale)
 Kristian Pless (quarti di finale)
 Alexander Waske (semifinali)

 Alex Bogdanović (quarti di finale)
 Kenneth Carlsen (semifinali)
 Łukasz Kubot (quarti di finale)
 Michaël Llodra (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kobstaedernes ATP Challenger 2006